Mâze ist ein mittelhochdeutsches Wort für Maßhalten, Mäßigung zwischen zwei Extremeigenschaften

Maze (englisch Irrgarten) bezeichnet:

 Maze (Band), US-amerikanische Funk-, Soul- und R&B-Band
 Maze (Genre), Computerspiel-Genre
 Maze Prison, ehemaliges Hochsicherheitsgefängnis in Nordirland
 Maze – Ein genialer Ausbruch, Film von Stephen Burke über einen Ausbruch aus dem Maze Prison
 Maze-Verfahren, vom Herzchirurgen James Cox entwickelte Operationen zur Behebung von Vorhofflimmern

Maze, Mazé oder Maże ist der Name folgender Orte:
 Mazé, ehemalige französische Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Mazé-Milon, französische Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Maze (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Maze (Honshū), einen japanischen Ort in der Präfektur Niigata 
 Maże (deutsch: Maaschen, 1938–1945 Maschen (Ostpreußen)), Dorf im nordöstlichen Masuren in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren, Landkreis Ełk

Maze oder Mazé ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Maze (* 1946), US-amerikanischer Politiker
 Colette Maze (* 1914), französische Pianistin
 Jynx Maze (* 1990), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Michael Maze (* 1981), dänischer Tischtennisspieler
 Sébastien Mazé (* 1984), französischer Schachspieler
 Tina Maze (* 1983), slowenische Skirennläuferin